Joni Mäki (1995-), fondeur finlandais ;
 Olli Mäki (1936-2019), boxeur finlandais ;
  (né en 1982), nageur finlandais ;
 Mika Mäki (né en 1988), pilote automobile finlandais ;
 Reijo Mäki (né en 1958), écrivain finlandais de roman policier ;
 Taisto Mäki (1910–1979), coureur finlandais de fond ;
  (né en 1967), artiste finlandais ;
 Tomi Mäki (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace.